Ried im Innkreis kan betrekking hebben op:

 Ried im Innkreis (district)
 Ried im Innkreis (stad)